El nombre Yuli puede referirse a:

 Yuli (película), película española del año 2018.

 Yuli Mártov, revolucionario socialista ruso.
 Yuly Ferreira,  actriz colombiana.